

Chimica 

C8H18O – formula bruta delle seguenti sostanze:
 Di-t-butil-etere
 Dibutil-etere
 2-etilesanolo
 Ottanolo
 1-ottanolo
 2-ottanolo
 3-ottanolo
 4-ottanolo
 3,5-dimetilesan-3-olo

Formule molecolari